

Cinéma et télévision
 L'Ange gardien est un film français réalisé par Jean Choux en 1933.
 L'Ange gardien est un film français réalisé par Jacques de Casembroot en 1942.
 L'Ange gardien est un film franco-canadien réalisé par Jacques Fournier en 1978.
 L'Ange gardien est un film français réalisé par Davy Zylberfajn en 1998.
 L'Ange gardien (Guardian) est un film américain réalisé par John Terlesky en 2001.
 L'Ange gardien est un film québécois réalisé par Jean-Sébastien Lord en 2014.
 L'Ange gardien est un film portugais réalisé par João Maia en 2019.

Littérature
 L'Ange gardien (Johnny Angel) est un roman écrit par Danielle Steel, paru en France en 2005.

Voir aussi